Spaces steht für:

 Spaces (Album), Studioalbum von Larry Coryell aus dem Jahr 1970
 virtuelle Arbeitsbereiche der Benutzeroberfläche im Mac OS, siehe Virtueller Desktop
 Google Spaces ist ein Gruppenmessenger